Die NGC-Objekte von 7001 bis 7500



Nr. 7001 bis 7100

Nr. 7101 bis 7200

Nr. 7201 bis 7300

Nr. 7301 bis 7400

Nr. 7401 bis 7500

Legende 

 Liste Ngcobjekte 7001
Ngcobjekte 7001